Ф́ентон () — многозначное имя собственное.

Фамилия 
  (более известен как Adam F; род. 1972) — британский диджей и музыкальный продюсер, лауреат премии MOBO за лучший альбом (1998).
  (1889—1986) — американский политик, член Палаты представителей (1939—1963).
  (1926—1973) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Йорк Сити» (1955).
  (род. 1965) — американский военный деятель, начальник Тихоокеанского командования специальных операций (2016—2017).
  (род. 1994) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (2015—2020).
 Фентон, Брок — канадский зоолог, специалист по летучим мышам, лауреат премии Сэндфорда Флеминга Королевского канадского института (2004) и обладатель медали Фрая Каадского общества зоологов (2016).
  — руководитель Австралийской антарктической экспедиции (с 2016).
  (1854—1929) — британский химик, открыватель названной его именем реакции пероксида водорода с ионами железа, член Королевского общества (с 1899).
 Фентон, Генри (ум. 1952) — австралийский театральный антрепренёр и политик, мэр Ньюкасла (1936—1937).
  (род. 1952) — ямайский велогонщик, участник Олимпийских игр (1972).
  (род. 1974) — британский футболист и тренер, обладатель Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1994).
 Фентон, Дарин (род. 1962) — канадский кёрлингист, чемпион мира (2000).
 Фентон, Деннис (1888—1954) — американский спортивный стрелок.
 Фентон, Джейми — программист, разработчица компьютерных игр 1980-х годов.
  (1864—1950) — австралийский политик и чиновник, член Палаты представителей (1910—1934), министр торговли и таможни (1929—1931), генеральный почтмейстер (1932).
  (1931—2021) — британский поэт из Северной Ирландии.
  (род. 1949) — британский поэт и литературный критик, Оскфордский профессор поэзии (1994—1999), лауреат Уитбредовской премии (1994) и обладатель Королевской золотой медали за поэтические достижения (2007).
  — канадская фигуристка, чемпионка Северной Америки по танцам на льду (1957, 1959).
  (1927—2014) — новозеландская фехтовальщица, бронзовая медалистка Игр Британской империи и Содружества наций в рапире в командном разряде (1966).
  (1753—1831) — британский политик, член Палаты общин (1783—1796, 1806—1807, 1812—1818, 1820—1831).
 Фентон, Джон (1828—1890) — британский музыкант, автор музыки первого гимна Японии.
  (1898—1974) — американский юрист и педагог, президент Саффолкского университета (1965—1970).
  (род. 1955) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1984, 1986).
 Фентон, Джонни (род. 1945) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии в гонках на спидкарах (1975, 1976).
 Фентон, Джордж (род. 1949) — британский композитор, лауреат Прайм-таймовой премии «Эмми» за музыку к телесериалу (2002, 2007).
  (род. 2000) — британская спортивная гимнастка, чемпионка Игр Содружества в упражнениях на разновысоких брусьях (2018).
  (1931—2021) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн» (1957, 1959).
  (род. 1954) — новозеландский политик, член Палаты представителей (2005—2014).
 Фентон, Кит (род. 1960) — канадский кёрлингист, чемпион мира (1995).
  (1901—1982) — австралийский врач, первый врач санитарной авиации Северной территории, обладатель Золотой медали Освальда Уотта Королевской федерации аэроклубов Австралии (1937).
  (род. 1995) — британский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Эдинбург».
  (1708—1760) — британская актриса.
  (1929—2007) — австралийский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1948).
  (род. 1962) — американская ракетболистка, чемпионка мира в парах (1994, 2006).
 Фентон, Лоррейн (ур. Грэм; род. 1973) — ямайская бегунья.
  (род. 1993) — новозеландский футболист, обладатель Кубка наций ОФК (2016).
  (1844—1922) — американский политик, член Палаты представителей (1895—1899).
  (1789—1874) — британский и австралийский военный и политический деятель, первый председатель Палаты собрания Тасмании (1856—1861).
 Фентон, Марк (род. 1972) — валлийский снукерист.
  (1913—2003) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Мидлсбро».
  (род. 1972) — жокей, победитель скачек 1000 Guineas Stakes (2006).
 Фентон, Ник — британский киномонтажёр, лауреат Технической телевизионной премии BAFTA в документальной категории (2005) и Премии британского независимого кино (2018).
  (род. 1986) — южноафриканский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Стормерз».
  (род. 1972) — американский предприниматель, генеральный партнёр компании Benchmark, обладатель 2-го места «Списка Мидаса» журнала Forbes (2015).
 Фентон, Питер — австралийский звукорежиссёр, лауреат премии Австралийского киноинститута (1981, 1983).
  (род. 1959) — американский хоккеист, генеральный менеджер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» (2018—2019).
  — американский кино-, теле- и видеопродюсер, лауреат премии «Грэмми» за короткое музыкальное видео (1994).
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс».
 Фентон, Ричард (1837—1916) — английский шахматист и шахматный композитор.
  — американский чиновник, администратор Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (2017, 2021).
 Фентон, Роджер (1819—1869) — британский военный фотограф.
 Фентон, Рубен (1819—1885) — американский политик, губернатор Нью-Йорка (1865—1868).
  (1964—1989) — австралийский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной лиги Австралазии.
 Фентон, Сэмюэл — британский политик, мэр Белфаста (1852—1853).
 Фентон, Тед (Эдвард) (1914—1992) — британский футболист и тренер.
  (род. 1940) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Альберты.
  (1961—2015) — ирландский радиоведущий и диджей.
  (1808—1871) — американский политик, вице-губернатор штата Мичиган (1848—1852).
  (ум. 1959) — британский политик, лорд-мэр Шеффилда (1922—1923).
  (ок. 1824—1898) — новозеландский юрист и политик, член Законодательного совета (1869—1870).
  (1912—2009) — австралийский политик, председатель Законодательного совета Тасмании (1972—1981).
 Фентон, Эдвард (? — 1603) — английский мореплаватель.
  (1889—1962) — британский ботаник, член Эдинбургского королевского общества (с 1928), президент Эдинбургского ботанического общества (1943—1945).
 Фентон, Эдвард (1917—1995) — американский писатель, лауреат премии «Эдгар» в детской категории (1962).
  (род. 1952) — ирландский хёрлер, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй (1979).
  (род. 1969) — американский хоккеист, игрок клуба Британской хоккейной суперлиги «Ньюкасл Джестерс».
  (1929—2006) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Блэкпул» (1953).

  (1936—2021) — канадская инуитская писательница.

Топоним 
 Фентон — город в английском графстве Стаффордшир.
 Фентон — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.
  — город в штате Миссури, США.

Другие значения 
 Дэнни Фентон — главный герой мультсериала Дэнни-призрак

См. также 
 Реакция Фентона — реакция пероксида водорода с ионами железа, которая используется для разрушения многих органических веществ.